The Villain est un film américain réalisé par Arvid E. Gillstrom en 1917.
 Cactus Jack (The Villain) est un film américain réalisé par Hal Needham en 1979.
 The Villain est un album du rappeur américain Trick-Trick sorti en 2008.

Voir aussi